Соревнования по лёгкой атлетике в прыжках в высоту среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 9 июля 2013 года на стадионе «Центральный».

Медалисты

Результаты 
Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:
 — — пропуск попытки
 o — чистая попытка
 x — неудачная попытка
 DQ — дисквалифицирован
 DNS — не вышел на старт
 SB — лучший результат в сезоне
 =SB — повторение лучшего результата в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 =PB — повторение лучшего результата в карьере
 UR — рекорд Универсиады
 NR — национальный рекорд

Примечания 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013